Meighan ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Meighan (1971–2014), belizischer Straßenradrennfahrer
 Ron Meighan (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler
 Thomas Meighan (1879–1936), US-amerikanischer Schauspieler
 Tom Meighan (* 1981), britischer Rockmusiker